Det här är en Lista över spelare som spelat minst 1 match i Allsvenskan för Kalmar FF.

100+ matcher

25–99 matcher

1–24 matcher

Referenser
 Ottosson, K (2002) Boken om Kalmar FF, Sportförlaget
 Alsiö, M (2011) 100  år med Allsvensk fotboll, Idrottsförlaget
 
 
 

 
Kalmar FF